Concurrentie (ecologie), een begrip in de ecologie dat duidt op het gebruik van het milieu door organismen met overeenkomstige behoeften
 Mededinging, de strijd tussen verschillende partijen in de economie om schaarse bronnen of een doel te bereiken dat door zijn aard slechts voor enkelen is weggelegd